Alberto Denegri – calciatore e allenatore di calcio peruviano
 Andrea Denegri – disegnatore e sceneggiatore italiano
 Davide Denegri – cestista italiano